Kurtág György (1926) kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zongoraművész
 Kurtág György (1954) zeneszerző